Linaria může být:

 lnice (Linaria) - rod rostlin z čeledi jitrocelovité
 jméno konopky — podrodu ptáků z čeledi pěnkavovitých
 Linaria (Starověká Olympie) — vesnice v obci Starověká Olympie v Západním Řecku
 Linaria (Skyros) — vesnice na ostrově Skyros ve Středním Řecku